Der Shikoku-Pilgerweg (, shikoku hachijū hakkasho; zu Deutsch etwa: „88 Orte Shikokus“) mit seinen 88 heiligen Orten ist ein wichtiger buddhistischer Pilgerweg (Junrei) auf der japanischen Insel Shikoku. Er gehört zu den wichtigsten Elementen des Daishi-Glaubens (, Daishi shinkō), in dem der buddhistische Mönch und Gründer der Shingon-shū, Kūkai (774–835), verehrt wird.

Geschichte 
Populären Legenden zufolge soll Kūkai selbst den Pilgerweg begründet haben, wofür es aber keine historisch belegbaren Hinweise gibt. Tatsächlich dürfte sich der heutige Pilgerweg durch die Wallfahrten asketischer Mönche vom Kōya-san auf den Spuren ihres Meisters vom 12. bis Mitte des 17. Jahrhunderts entwickelt haben. Die ersten schriftlichen Überlieferungen zu dem Pilgerweg in Form von Reisetagebüchern, Ratgebern und Sammlungen von Legenden stammen aus dem späten 17. Jahrhundert.

Ablauf 
Um die Pilgerfahrt abzuschließen, muss man die Tempel nicht der Reihe nach besuchen, in einigen Fällen wird es sogar als glücklich angesehen, die Tempel in umgekehrter Folge zu besuchen. Außerdem muss der Pilgerweg auch nicht in einer Pilgerreise beendet werden. Man kann ihn durchaus zeitlich in mehreren Abschnitten gehen.

Die Pilgerreise erfolgt traditionell zu Fuß, moderne Pilger nutzen aber, besonders für die längeren Abschnitte, auch Bahnen und Busse, Autos, sowie andere Verkehrsmittel.

Die Fußstrecke ist etwa 1.200 km lang und kann 30 bis 60 Tage dauern. Diese Pilgerreise wird oft als Henro (), etwa Vollständige Umrundung bezeichnet. Die Pilger werden von den Einheimischen respektvoll o-henro-san () genannt, sind meist an ihren weißen Kleidern, Seggenhüten und Gehstöcken zu erkennen. Viele Henro-san beginnen und beenden ihre Pilgerreise mit einem Besuch des Kōya-san in der Präfektur Wakayama auf der japanischen Hauptinsel, ein Kloster, das durch Kūkai gegründet wurde und Hauptquartier der buddhistischen Shingon-shū ist. Oft lassen sich die Henro-san die Tempelbesuche durch ein Shuin () in ihren nōkyō-chō () bestätigen. Die 21 km lange Pilgerstraße auf den Kōya-san existiert noch, die meisten Henro-san benutzen aber den Zug für den Weg zum Tempel.

Auf dem Pilgerweg befinden sich außerdem 20 Bangai (), d. h. „Extra“, also Tempel ohne eine Nummer.

Zusätzlich zum Hauptweg auf der Insel Shikoku gibt es einen „Miniatur-Pilgerweg“ auf der Insel Shōdoshima nördlich von Takamatsu. Viele solche Miniatur-Shikoku-Pilgerwege existieren in Japan, manche von ihnen sind einfach ein Stein mit Abbildungen der Hauptgottheiten jedes Tempels, andere sind recht groß und benötigen einige Stunden Fußmarsch.

Die 88 Tempel

Literatur 
 Ian Reader: Legends Miracles, and Faith in Kōbō Daishi and the Shikoku Pilgrimage. In: George J. Tanabe, Jr. (Hrsg.): Religions of Japan in Practice. Princeton Readings in Religions, Princeton University Press, Princeton 1999. S. 360–369.
 Ian Reader, Making Pilgrimages: Meaning and Practice in Shikoku, Honolulu: University of Hawaii Press 2005
 Ryofu Pussel: Buddha-Café, Lovehotel und 88 Tempel. Meine Pilgerreise in Japan. Theseus Verlag, Bielefeld 2009, ISBN 978-3-89901-213-2.
 Gerald Koll: henro boke – Pilgern auf Japanisch. Edition Korrespondenzen, Wien 2011, ISBN 978-3-902113-76-4.
 Henromichi Hozon Kyoryokukai Tateki Miyazaki (Eng. Übersetzung durch David C. Moreton): Shikoku Japan 88 Route Guide. Buyudo Co. Ltd., 10. Juni 2013 (3. Edition), ISBN 978-4-8297-1058-6, Ausführliches Karten- und Routenbuch (Englisch)
 Tateki Miyazaki (Eng. Übersetzung durch David C. Moreton): Visiting the Sacred Sites of Kūkai. Buyudo Co. Ltd., 19. Dezember 2011, ISBN 978-4-8297-1055-5, Ratgeber (Englisch)
 Hoshino Eiki: „Pilgrimage and peregrination: Contextualizing the Saikoku junrei and the Shikoku henro.“, in: Japanese Journal of Religious Studies 1997 24/3–4. S. 271–99.
 Kouamé, Nathalie: „Shikoku’s local authorities and henro during the golden age of the pilgrimage.“, in: Japanese Journal of Religious Studies 1997 24/3–4. S. 413–25.

Dokumentarfilme 
 Gerald Koll: 88 – Pilgern auf japanisch. Deutschland 2008, Ausstrahlung auf ZDFkultur, 20. Dezember 2011 (87 Minuten)
 Tommi Mendel: ARUKIHENRO – Walking Pilgrims. Japan 2006,  (73 Minuten)

Weblinks 

 Shikoku-Pilgerweg – Website mit Hinweisen und Infos zum Pilgerweg auf Shikoku
 Reijoukai – Offizielle Website
 kushima.com/henro/ – Umfassende Website zum Pilgerweg auf Japanisch und Englisch mit weiterführenden Links
 GPS MAP – Karte von Pilgerweg
 Arukihenro – Website zum Schweizer Dokumentarfilm über den Pilgerweg
 Japanpilger – Website mit Bildern, Infos und FAQs zum Shikoku-Pilgerweg

Buddhismus in Japan
Buddhistischer Pilgerweg
Shikoku